Manfredo puede referirse a:
 Manfredo, un nombre de varón;
 Manfredo, poema de Lord Byron;
 Manfredo, rey de Sicilia.
 Sinfonía Manfredo, de Chaikovski, basada en el poema homónimo.